Die Fotbollsallsvenskan 1996 war die 72. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Nachdem der eigentlich am 7. April angesetzte Saisonbeginn aufgrund des langen Winters nicht stattfinden konnte, wurde in ihr zwischen dem 21. April und dem 26. Oktober 1996 der schwedische Fußballmeister ausgespielt.

Der Meister des Vorjahres IFK Göteborg verteidigte den Titel und errang mit dem insgesamt 17. Meistertitel der Vereinsgeschichte die dritte Meisterschaft in Serie. Die von Mats Jingblad betreute Mannschaft um Spieler wie Andreas Andersson, Jesper Blomqvist, Magnus Erlingmark, Stefan Landberg, Mikael Nilsson und Teddy Lučić setzte sich mit zehn Punkten Vorsprung auf Vizemeister Malmö FF durch.

Am Tabellende erreichten Trelleborgs FF und Aufsteiger Umeå FC die Relegationsplätze. Während Trelleborgs FF sich durchsetzen konnte musste Umeå FC den Gang in die Zweitklassigkeit antreten. Djurgårdens IF und Aufsteiger IK Oddevold, die die direkten Abstiegsplätze belegten, begleiteten den Klub aus der Provinz Västerbottens län in die Division 1.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Dritt- und der Viertletzte der Allsvenskan traten in Hin- und Rückspiel gegen die jeweiligen Vizemeister der einzelnen Division 1 Staffeln an. Die Erstligaklubs Trelleborgs FF und Umeå FC trafen auf Hammarby IF bzw. Ljungskile SK, wobei Trelleborgs FF den Klassenerhalt und Ljungskile SK den Erstligaaufstieg schaffte.

|}

Torschützenliste 
Der Torschützenkönig stand in den Reihen des Landesmeisters IFK Göteborg: Andreas Andersson distanzierte mit 19 Saisontoren Marino Rahmberg und Hans Eklund.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1996
Fußballsaison 1996